

Мостовська сільська рада — сільське поселення, Варгашинський район, Курганська область
 Мостовська сільська рада — сільське поселення, Шатровський район, Курганська область